Villalazán kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villalazán (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Villalazán (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar